4. HNL - Zapad je svoje prvo izdanje imala u sezoni 2006./07. Bila je jedna od osam skupina novostvorene 4. HNL. 
Sudjelovalo je 15 klubova iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije. 
Ligu je osvojio Rovinj.

Sudionici 
 Istarska županija
 Buje
 Jedinstvo Omladinac Kapra Nedeščina
 Medulin 1921
 Rovinj
 Umag
 Vodnjan
 Ličko-senjska županija
 Nehaj Senj
 Primorsko-goranska županija
 Crikvenica
 Goranin Delnice
 Grobničan Čavle
 Halubjan Viškovo
 Krk
 Naprijed Hreljin
 Opatija
 Vinodol (Novi Vinodolski)

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 15. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (16. – 30. kolo)  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Poveznice 
 4. HNL 2006./07.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2006./07., 4. HNL Zapad - rezultati i ljestvica do 29. kola
 nk-maksimir.hr - CRO Nogomet - 4. HNL Zapad 2006./07., rezultati i ljestvica do 29. kola, wayback arhiva, arhivirano 10. lipnja 2008.
 nk-krk.com, TABLICA 4. HNL ZAPAD (SEZONA 2006/2007), wayback arhiva, arhivirano 28. listopada 2007. 
 nk-krk.com, REZULTATI 4. HNL ZAPAD (SEZONA 2006/2007) , wayback arhiva, arhivirano 15. srpnja 2007. 
 nk-krk.com, LISTA STRIJELACA 4. HNL ZAPAD (SEZONA 2006/2007) TABLICA 4. HNL ZAPAD (SEZONA 2006/2007)'', wayback arhiva, arhivirano 28. listopada 2007. 
  

2006-07 Zapad 
4 Zapad